Blécourt, commune française de la Haute-Marne
 Blécourt, commune française du Nord

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France